Cupa UEFA 1990-1991 a fost câștigată de Inter,cu 2-1 în fața lui A.S. Roma.

Turul întâi preliminar 

|}

Turul doi preliminar 

|}

Optimi

|}

Sferturi de Finală 

|}

Semifinale 

|}

Finală 
 

|}

Sezoanele Cupei UEFA
1991 în fotbal
1992 în fotbal